Paul Dupont des Loges ( - ), prélat catholique et personnalité politique français
 Pierre Louis Dupont des Loges ( - ), personnalité politique française